Brick House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brick House (Cazenovia, New York), NRHP-ID 87001863
 Brick House (Clifford, Virginia), NRHP-ID 05001620
 Brick House (White Plains, Virginia), NRHP-ID 82004544